L'edizione 1961 della Klass A fu la 24ª del massimo campionato sovietico di calcio; fu vinto dalla Dinamo Kiev, giunto al suo primo titolo. Fu il primo caso di squadra non di Mosca a vincere il campionato sovietico: in questo caso la formazione non apparteneva nemmeno alla Repubblica Socialista Federativa Sovietica Russa.

Stagione

Novità
I club partecipanti furono nuovamente ventidue, con il solo Trud Voronež, vincitore della Klass B 1960, che prese il posto del Krylia Sovetov Kujbyshev.

Formula
Le squadre furono inizialmente collocate in due gironi da 11 e si incontrarono tra di loro in gare di andata e ritorno per un totale di 22 turni e 20 partite per squadra.

Nella seconda fase, le prime 5 di ciascun gruppo parteciparono al girone per i posti dal primo al decimo; le piazzate dal sesto all'ultimo posto furono collocate nel girone per le ultime posizioni. In questi gironi finali le squadre si incontrarono tra di loro in gare di sola andata, per un totale di 10 partite per il primo girone e di 12 per il secondo: i punteggi della prima fase vennero conservati per la seconda fase.

L'ultima classificata disputava un girone di play-off con le vincitrici dei due gironi di Klass B della zona "Repubbliche sovietiche". Le tre squadre partecipanti si incontrarono in turni di andata e ritorno, per un totale di quattro gare per squadra: il vincitore di tale girone veniva promosso / rimaneva in Klass A.

In tutti i gironi disputati erano previsti due punti per la vittoria, uno per il pareggio e zero per la sconfitta.

Squadre partecipanti

Prima Fase

Gruppo A

Classifica

Verdetti
      Ammessa al Girone per i posti 1-10.
      Ammessa al Girone per i posti 11-22

Risultati

Gruppo B

Classifica

Verdetti
      Ammessa al Girone per i posti 1-10.
      Ammessa al Girone per i posti 11-22

Risultati

Seconda Fase

Girone per i posti 1-10

Classifica

Risultati

Girone per i posti 11-22

Classifica

Risultati

Verdetti
Dinamo Kiev: campione dell'Unione Sovietica 1961.
Trud Voronezh e Admiralteec Leningrado retrocessi in Klass B.
Kalev Tallinn: agli spareggi promozione / retrocessione

Play-off / play-out
Il girone fu disputato dal 25 ottobre al 5 novembre a Chișinău.

Classifica

Risultati

Verdetti
Torpedo Kutaisi promosso in Klass A 1962
Kalev Tallinn retrocesso in Klass B 1962
Lokomotiv Tbilisi rimane in Klass B 1962

Statistiche

Classifica cannonieri

Note

Voci correlate
Kubok SSSR 1961
Klass B 1961

Collegamenti esterni
  Campionato sovietico 1961 su RSSSF.com
 
 
 
 
 

Calcio nel 1961
1961